ConceptDraw MINDMAP — проприетарное программное обеспечение для создания и работы с интеллект-картами, разработанное компанией CS Odessa для операционных систем Microsoft Windows и Apple macOS. Программа реализует технологию визуального мышления, изобретенную английским психологом Тони Бьюзеном.

Применяется для визуализации результатов сеансов мозгового штурма, планирования и упорядочивания информации в формате карт ума, а также наглядного представления информации в виде презентаций. 

Взаимная интеграция приложений в составе пакета ConceptDraw Office позволяет осуществлять экспорт и импорт данных между форматами интеллект-карт ConceptDraw Mindmap, проектных файлов ConceptDraw PROJECT и диаграмм ConceptDraw DIAGRAM. Поддерживается импорт из форматов OPML и TXT, файлов Microsoft Project, Microsoft Excel и Mindjet MindManager; экспорт возможен в Microsoft Project и PowerPoint, а также Adobe PDF, HTML и различные графические форматы. Реализована поддержка API Twitter и Evernote. Начиная с версии 9 реализовано взаимодействие с Microsoft Outlook и Microsoft OneNote.

Форматы файлов 

 CDMZ - ConceptDraw MINDMAP документ
 CDMM - Документ ConceptDraw MINDMAP версий 1-5
 CDMTZ - Шаблон документа ConceptDraw MINDMAP

Примечания

Ссылки 
 
 Erez Zukerman. ConceptDraw Mindmap Review // PC World, Nov. 2012.

Программное обеспечение по алфавиту
Программное обеспечение для macOS
Карты памяти
Менеджмент
Программы для бизнеса